Барбарига — топоним в Европе.

 Барбарига — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.
 Барбарига — деревня, административно часть деревни Персон в городе Воднян Истрийской жупании Хорватии.
 Барбарига — мыс Венецианского залива Адриатического моря.